Змагання з синхронного плавання в технічній програмі груп на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 25 і 27 липня.

Результати
Попередній раунд розпочався 25 липня о 14:00. Фінал розпочався 27 липня о 17:30.

Зеленим позначено фіналістів

Примітки 

група, технічна програма